Ogino peut faire référence à :
 Méthode Ogino, méthode de limitation des naissances.
 Kyusaku Ogino (1882-1975), gynécologue japonais inventeur de la méthode.
 Anna Ogino, (née en 1956), écrivaine japonaise.
  (né en 1959), artiste japonais de mangas.
 Ogino Ginko (1851-1913)

Homonymie de patronyme japonais